|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Moorilla International) van 2004 vond plaats van zondag 11 tot en met vrijdag 16 januari 2004 in de Australische plaats Hobart. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De Japanse Shinobu Asagoe speelde zowel de enkel- als de dubbelspelfinale. Zij verloor de eindstrijd in het enkelspel, maar won wel de titel in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelhoudster Alicia Molik was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Griekse Eléni Daniilídou moest tijdens de tweede set van haar openingspartij de strijd opgeven.

De ongeplaatste Amy Frazier uit de Verenigde Staten, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zesde geplaatste Japanse Shinobu Asagoe in twee sets. Frazier wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Hobart op haar naam te schrijven, nadat ze in het voorafgaande jaar al de finale bereikte. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste sinds 1999.

De Belgische Els Callens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Cara Black en Jelena Lichovtseva hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het ongeplaatste Japanse duo Shinobu Asagoe en Seiko Okamoto won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste Belgisch/Oostenrijks koppel Els Callens en Barbara Schett in drie sets. Het was hun eerste, en enige, gezamenlijke titel. Asagoe had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Okamoto geen.

De Nederlandse Andrea van den Hurk speelde samen met Helena Ejeson uit Zweden – zij verloren meteen hun openingspartij.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Hobart 2004
Hobart